Gereformeerd Weeshuis (Haarlem)
 Gereformeerd Weeshuis (Schoonhoven)
 Voormalig Gereformeerd Weeshuis (Woerden)

Zie ook 
 Weeshuis
 Burgerweeshuis (doorverwijspagina)
 Doopsgezind Weeshuis (doorverwijspagina)